Paradiscosoma är ett släkte av koralldjur. Paradiscosoma ingår i familjen Discosomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skivanemoner
Paradiscosoma